G-Funk Classics, Vol. 1 & 2 — дебютный студийный альбом Nate Dogg’а, вышедший в 1998 году. Первоначально альбом должен был выйти на лейбле Death Row Records в 1996 году, но из-за юридических проблем с Death Row выпуск альбома состоялся только летом 1998 года. К тому времени популярность хип-хопа Западного побережья значительно уменьшилась, и альбому удалось взойти только на 58-е место в Billboard 200 и на 20-е — в Top R&B/Hip-Hop Albums. Сингл «Never Leave Me Alone» вышел в 1996 году и достиг 33-го места в Billboard Hot 100, а второй сингл «Nobody Does It Better» стал самым успешным хитом, как сольного исполнителя, и взобрался на 18 место в том же Billboard Hot 100.

Список композиций

Диск первый: Ghetto Preacher

Диск второй: The Prodigal Son

Синглы из альбома 
«Never Leave Me Alone»
 Выпущен: 22 октября 1996
«Nobody Does It Better»
 Выпущен: 23 июня 1998

Позиции альбома

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1998 года
Альбомы Nate Dogg
Джи-фанк-альбомы